Jelša je lahko:
jelša (latinsko Alnus), rod listnatih dreves z okrog 35 vrstami (v Sloveniji je najpogostejša črna jelša (Alnus glutinosa Gaertn.)

ime več naselij v Sloveniji:
Jelša, občina Šmartno pri Litiji
Jelša, občina Lukovica